Rumunjska:
 Brăila (grad)
 Brăila (županija)